Bo Dietl – attore e ex investigatore statunitense
 Eduard Dietl – generale tedesco
 Helmut Dietl – regista tedesco
 Józef Dietl – medico austriaco